Tom Parker peut désigner :
  (1891-1967), joueur international gallois de rugby à XV ;
  (1897-1987), joueur de football et entraîneur anglais  : 
 Colonel Tom Parker (1909-1997), imprésario musical américain d'origine néerlandaise ;
  (1944-2013),  musicien britannique :
  (1950-), joueur de basket-ball :
  (1977-), acteur américain ;
 Tom Parker (1988-2022), chanteur anglais.

Voir aussi:
  ;